Тейран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро.
 Тейран I (*Τιβέριος Ἰούλιος Τειρανης, д/н —278/279) — цар Боспору в 275—278/279 роках.
 Тейран II(*Τιβέριος Ἰούλιος Τειρανης, д/н —бл.421) — цар Боспору в 391/402—421 роках.